

Nautica

 Classe A – classe velica

Cacciatorpediniere
Classe A – gruppo di cacciatorpediniere britannici entrati in servizio alla fine degli anni '90 dell'Ottocento; nel 1913, nell'ambito della riorganizzazione della nomenclatura della Royal Navy vennero raggruppati nella classe A
Classe A – classe di cacciatorpediniere britannici entrati in servizio alla fine degli anni venti

Sommergibili
Classe Tipo A – classe di sommergibili tascabili giapponesi meglio nota come classe Ko-hyoteki
Classe Plunger o Classe A – classe di 7 sommergibili realizzati per la United States Navy prima della prima guerra mondiale
Classe A – classe di 13 sommergibili impiegati dalla Royal Navy nella prima guerra mondiale
Classe Amphion o Classe A o Classe Acheron – classe di 16 sommergibili impiegati dalla Royal Navy nella seconda guerra mondiale
Classe A – classe di sommergibili della Marina Norvegese realizzati a partire dal 1913
Classe A – classe di sommergibili della Marina Spagnola realizzati a partire dal 1917
Classe A – classe di sommergibili tascabili della Regia Marina entrati in servizio a partire dal 1915

Elettronica ed elettrotecnica 
 Classe A – classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe A – Classe di efficienza energetica

Altro 

 Classe A – classe di rischio teratogenico ADEC
 Classe A – monovolume compatta della Mercedes-Benz